Чики () — имя собственное, фамилия, прозвище; также может означать:

 Чики (Зики, Зиги, Зики, Зикхи, Чиги, Джихи) — древнегреческое и латинское название для адыго-абхазских племенных объединений Зихии.
 Чики — деревня в Дзержинском районе Минской области, Белоруссия.
 Чики — вид хижины.

Фамилия 
 Чики, Арсе (род. 1971) — парагвайский футболист и футбольный тренер.
 Чики, Гергей (1842—1891) — венгерский драматург, переводчик.

Псевдоним 
  (наст. имя — Даниэль Родригес Перес; род. 1977) — испанский футболист.
  (наст. имя — Сальвадор Ардил Наварро; род. 1988) — испанский пляжный футболист.

Искусство, СМИ 
 «Чики» — российский сериал 2020 года.

Музыка 
  — альбом Анне Гадегаард.
 «Чики-мони» — альбом Мафика.
 «Чики» — клип BIFFGUYZ.

См. также 
  — традиционные кондитерские изделия в Индии.
 
 Ол-чики — оригинальный алфавит и  для языка сантали.
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Чику
  — японская компания по производству игрушек.
 Cheeky (Бразильяна) — стиль трусиков.
 Mayo Chiki!
  — озеро в Онтарио, Канада.